Il doppio  del Porsche Tennis Grand Prix 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sabine Lisicki e Samantha Stosur hanno sconfitto in finale Kristina Barrois e Jasmin Wöhr

Teste di serie 

 Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska /  Daniela Hantuchová (primo turno, ritiro per infortunio alla coscia sinistra di Hantuchová)

 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno) 
 Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2011